Git eller GIT kan avse:

 Git (datorprogram) – ett versionshanteringsprogram som skapades 2005 för att hantera källkoden till Linuxkärnan
 Git (namn) – ett svenskt kvinnonamn samt personer med namnet
 GIT – tekniker som används främst för att samla in data till ett geografiskt informationssystem, se Geografisk informationsteknologi
 GIT – en musikskola i Los Angelse, se Guitar Institute of Technology